Il doppio del torneo di tennis Challenger Lugano 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Enzo Artoni e Juan Pablo Brzezicki che hanno battuto in finale Mariusz Fyrstenberg e Robert Lindstedt 4-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Robert Lindstedt (finale)
 Tomáš Cibulec /  David Škoch (semifinali)

 Enzo Artoni /  Juan Pablo Brzezicki (Campioni)
 Huntley Montgomery /  Tripp Phillips (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2005